Бета-тубулін-4A () – білок, який кодується геном TUBB4A, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 444 амінокислот, а молекулярна маса — 49 586.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Тубуліни